Young Boys kan henvise til

 BSC Young Boys, en schweizisk fodboldklub
 Young Boys FD, en dansk fodboldklub (tidligere Silkeborg KFUM)